

Persone 
 Alessandro Doga – calciatore italiano
 Eugen Doga – compositore moldavo

Altro 
Doga – asse di legno ricurva, usata per vari oggetti, come botti e reti per letti
Doga – gewog del distretto di Paro in Bhutan
Lingua doga – idioma parlato in Papua-Nuova Guinea
Doga (o Dorga) – personaggio di Final Fantasy III
10504 Doga – asteroide della fascia principale